Pedro Sainz de Baranda puede referirse a:

 Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, (1787-1845), gobernador de Yucatán, marino e industrial mexicano.
 Pedro Sainz de Baranda y Gorriti, (1775-1855), político español, primer alcalde de Madrid.
 Pedro Sáinz de Baranda y San Juan de Santa Cruz, (1797-1853), religioso y escritor español, miembro de la Real Academia de la Historia.